Charroux pode se referir a:
 Charroux (Allier)
 Charroux (Vienne)

Desambiguações de topônimos